Typologi kan have flere betydninger og anvendes forskelligt inden for forskellige fagområder.

 Typologi (antropologi)
 Typologi (arkæologi)
 Typologi (geografisk)
 Typologi (arkitektonisk)
 Typologi (Bibelen), kristen brug af jødisk billedsprog. Om personer og hændelser fra Det Gamle Testamente der opfattes som forbilleder eller typer på fremtidige forhold.
 Typologi (psykologi)
 Sprogtypologi, en lingvistisk disciplin, der beskæftiger med at undersøge hvilke typer af sprog, der findes, og hvilke universelle træk, der er fælles for dem.